Brigade des stupéfiants
Soko brigade des stups